FUL est un sigle qui peut désigner :
 Fondation universitaire luxembourgeoise, un campus situé dans la province belge de Luxembourg.

ful est un code qui peut désigner :
 peul, la langue maternelle des ethnies peules et aussi une langue seconde employée en Afrique de l'Ouest.

Ful est un nom qui peut désigner :
 Ful, un artiste camerounais.

Code